(871) Амнерида () — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 14 мая 1917 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь героини оперы итальянского композитора Джузеппе Верди — Аида.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом